

nowe książki 
 George Berkeley – The Querist
 Jane Brereton – Merlin
 Henry Brooke – Universal Beauty
 Robert Dodsley – Beauty
 Benjamin Hoadly – A Plain Account of the Nature and End of the Sacrament of the Lord's-Supper
 John Hughes – Poems on several occasions : With some select essays in prose
 Hildebrand Jacob – Brutus the Trojan
 – Works
 Samuel Johnson – A Voyage to Abyssinia
 George Lyttelton, 1. baron Lyttelton – Letters from a Persian in England
 William Melmoth – Of Active and Retired Life
 John Oldmixon – the History of England, During the Reigns of William and Mary, Anne, George I
 Alexander Pope – An Epistle from Mr. Pope to Dr. Arbuthnot
 – Of the Characters of Women („Moral Epistle II”)
 – The Works of Mr. Alexander Pope
 – Letters of Mr. Pope, and Several Eminent Persons (a piracy by Edmund Curll, with forgeries included)
 – Mr. Pope's Literary Correspondence for Thirty Years, 1704 to 1734 (authorized)
 Antoine François Prévost – Le Doyen de Killerine
 Samuel Richardson – A Seasonable Examination of the Pleas and Pretensions of the Proprietors of, and Subscribers to, Play-Houses
 Henry St. John – A Dissertation upon Parties
 Richard Savage – The Progress of a Divine
 William Somerville – The Chace
 Jonathan Swift,  Miscellanies in Prose and Verse: Volume the Fifth

Kalendarium literatury
Wydarzenia 1735